De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1995/96 werd gehouden op zaterdag 25 mei 1996 in het Olympisch Stadion in Berlijn. 1. FC Kaiserslautern versloeg Karlsruher SC met 1-0 dankzij een doelpunt van linkervleugelverdediger Martin Wagner.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
Bundesliga 1995/96
2. Bundesliga 1995/96
DFB-Pokal 1995/96

1996
1. FC Kaiserslautern
Bekervoetbal 1995/96
Sportevenement in Berlijn